Васи́лий Аксёнов:
 Аксёнов, Василий Васильевич (1933—2001) — советский хоккеист.
 Аксёнов, Василий Дмитриевич (1817—1892) — русский предприниматель и общественный деятель.
 
 Аксёнов, Василий Павлович (1932—2009) — советский, американский и российский писатель, переводчик, драматург и сценарист.